

209001–209100

209101–209200

209201–209300

209301–209400

209401–209500

209501–209600

209601–209700

209701–209800

209801–209900

209901–210000

Lista planetelor minore (209001-210000)